Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Facundo Díaz Acosta ha sconfitto Pedro Boscardin Dias con il punteggio di 7-5, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (quarti di finale)
  Santiago Rodríguez Taverna (secondo turno)
  Andrea Collarini (quarti di finale)
  Genaro Alberto Olivieri (secondo turno)

  Gonzalo Lama (secondo turno) 
  Daniel Dutra da Silva (primo turno) 
  Orlando Luz (primo turno) 
  Nicolás Mejía (primo turno)

Qualificati 

  Murkel Dellien (primo turno)
  Naoki Nakagawa (primo turno)
  João Lucas Reis da Silva (secondo turno)

  Conner Huertas Del Pino (secondo turno) 
  Wilson Leite (primo turno) 
  Arklon Huertas Del Pino (quarti di finale)

Wildcard 

  Nicolás Villalón (primo turno)
  Pedro Boscardin Dias (finale)

  Santiago Rodríguez Taverna (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Coquimbo 2022